Historia del ejército de España puede referirse a:

 La historia del Ejército del Aire de España, el componente aéreo de las Fuerzas Armadas Españolas.
 La historia del Ejército de Tierra de España, el componente terrestre de las Fuerzas Armadas Españolas.